Мурадян () — вірменське прізвище.
 Бадал Мурадян — радянський політичний та партійний діяч, голова Ради міністрів Вірменської РСР у 1966–1972 роках.
 Георгій Мурадян — вірменський дипломат, генеральний консул Республіки Вірменія в Одесі (Україна).
 Рубен Мурадян — радянський режисер, сценарист, оператор, продюсер, художник-постановник вірменського походження.
 Сергій Мурадян — радянський український футболіст та тренер вірменського походження.

Вірменські прізвища